Amitsup Saqqaa bezeichnet:
 Amitsup Saqqaa (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Amitsup Saqqaa (Sund, Upernavik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland